Теривил има више значења:
 Теривил (Њујорк)
 Теривил (Конектикат)